Adalberto II di Brema o Adalbero di Brema – arcivescovo di Brema dal 1123 al 1148
 Adalberto II d'Ivrea – marchese d'Ivrea e re d'Italia, con il padre Berengario II, dal 950 al 962
 Adalberto II di Toscana – marchese di Toscana e Tutor Corsicae dall'884

Pagine correlate 
 Adalberto I